Marina Colasanti
 Veniero Colasanti
Patronyme italien